Le tournoi Open de Macao 2001 est l'édition masculine 2001 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 1er au 4 novembre 2001 à Macao. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Ieong Se Chun.

La tête de série  Ong Beng Hee s'impose face au Belge Stefan Casteleyn.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2001
 Open de Macao (squash)

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2001
2001 à Macao
Squash en 2001
Sport en novembre 2001